Forum Novum – insediamento romano nella Gallia cisalpina, presso l'attuale comune di Fornovo di Taro
Forum Novum – insediamento romano nella Sabina, presso l'attuale comune di Torri in Sabina
Forum Novum – insediamento romano nel Sannio irpino, lungo la Via Traiana presso gli attuali comuni di Paduli e Sant'Arcangelo Trimonte